Эльменрейх () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эльменрейх, Август (1851—1928) — актёр
 Эльменрейх, Альберт (;1816-1905) — актёр, режиссёр, драматург, композитор
 Эльменрейх, Иоганн Баптист (;1770-1816) — родоначальник театральной семьи, комический актёр и камерный певец
 Эльменрейх, Луис (1839—1912) — актёр и режиссёр
 Эльменрейх, Фредерика (; 1775—1845) — певица, драматическая актриса, драматург
 Эльменрейх, Франциска (1847—1931) — актриса